Afzelius [] ist ein skandinavischer Familienname.

Namensträger 
 
 Anders Erik Afzelius (1779–1850), schwedisch-finnischer Jurist und Karikaturist   
 Anders Johan Afzelius (1817–1865), schwedischer Schriftsteller   
 Arvid August Afzelius (1785–1871) Begründer der Sammlung schwedischer Volkslieder 
 Axel Afzelius (1885–1955), schwedischer Jurist  
 
 Fredrik Georg Afzelius (1812–1896), schwedischer Philosoph  
 Henrik Nicolai Clausen Afzelius (1849–1914), schwedischer Lehrer und Theologe  
 Ivar Afzelius (1848–1921), schwedischer Jurist und Politiker  
 Jan Afzelius (1929–2000), schwedischer Zeichner  
 Johan Afzelius (1753–1837), schwedischer Chemiker  
 Jon Arvid Afzelius (1856–1918), schwedischer Lehrbuchverfasser
 Karl Afzelius (1887–1971), schwedischer Botaniker  
 Lars Peter Afzelius (1779–1847), schwedischer Pfarrer, Theologe und Reichstagsabgeordneter  
 Märta Afzelius (1887–1961), schwedische Textilkünstlerin und Malerin  
 Nils Afzelius (1894–1970), schwedischer Literaturwissenschaftler, Bibliothekar und Übersetzer  
 Pehr von Afzelius (1760–1847), schwedischer Mediziner  

Familienname
Schwedischer Personenname
Dänischer Personenname